Het seizoen 2017-18 van de Beker van België in het vrouwenvoetbal startte op 5 augustus 2017 met een voorronde en eindigde op 26 mei 2018 met de finale. Voor het toernooi bij de mannen, zie Beker van België 2017-18.

Laatste 16
Dit schema toont het wedstrijdschema vanaf de 1/8e finale.

Verloop
Alle rondes werden in één wedstrijd beslist. In de voorronde en de eerste ronde speelden ploegen uit de provinciale reeksen, vanaf de tweede ronde traden de ploegen uit Tweede klasse toe en vanaf de derde ronde ook de ploegen uit Eerste klasse. Uiteindelijk bleven in de vierde ronde acht ploegen over, die doorgingen naar de achtste finales, waar ook de ploegen ook de Super League toetraden tot de beker.

Wedstrijden
Als een team niet uit de hoogste afdeling (Super League) komt, wordt de afdeling met een Romeins cijfer tussen haakjes weergegeven. I staat voor Eerste klasse en II voor Tweede klasse. Een P, gevolgd door een Romeins cijfers, verwijst naar de provinciale afdelingen.

Derde ronde

Vierde ronde

1/8e finale 
De acht winnaars uit de vierde ronde namen het in deze ronde op tegen de zes ploegen uit de Super League, twee ploegen waren vrij.

Kwartfinale

Halve finale

Finale 

Beker van België (vrouwenvoetbal) naar seizoen
Bekervoetbal 2017/18